Ода Нобуйоші (яп. 織田信好; ? - 13 серпня 1609) - японський самурай, належить до клану роду Ода. Жив від періоду Адзуті-Момояма до раннього періоду Едо, а також був сином відомого державного і військового діяча Оди Нобунаги.

Сім'я
 Батько:
 Ода Нобунага
 Брати:
 Ода Нобутада
 Ода Нобукацу
 Ода Нобутака
 Ода Хідекацу
 Ода Кацунага
 Ода Нобухіде
 Ода Нобуєсі
 Ода Нобуєсі
 Ода Наґацугу
 Ода Нобумаса
 Сестри:
 Оїті
 Токухіме
 Фуюхіме
 Ейхіме
 Хоонін
 Санномарудоно

Посилання
 Ода Нобуйоші (織田信好) (b. - 1609) - Genealogy - Генеологія
 Ода | Істория Тотал Вар вікі | Fandom